Вале́рий Никола́евич Я́блочкин (2 февраля 1973, Темиртау, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Темиртау (1981—1985), ХГВУФК-1, Харьков (1985—1988), казахского республиканского спортинтерната, Алма-Ата (1988—1989).

Начал карьеру в 1990 году в темиртауском «Булате». В 1991 году перешёл в карагандинский «Шахтёр». Через год перешёл в алматинский «Кайрат», где вместе с командой стал первыми победителем чемпионата и Кубка страны. С 1993 по 1996 года играл за ярославский «Шинник» в первой российской лиге, в 1996 году добился повышения в высшую лигу. Потом оказался в московском «Локомотиве», но далее карьера пошла по наклонной, футболиста преследовали травмы. После завершения профессиональной карьеры вернулся в родной Темиртау, где играл в любительских командах.

Достижения 
 Чемпион Казахстана: 1992
 Обладатель Кубка Казахстана: 1992

Примечания

Ссылки 
 Судьба форварда
 
 Профиль на сайте National-Football-Teams.com
 Профиль на сайте www.fc-shahter-karaganda.de
 «Два года очень сильно пил. Этим и переборол наркотики». Как экс-игрок сборной Казахстана был наркоманом

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК РШВСМ Алма-Ата
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Нефтяник» Ярославль